MaryFer Centeno (nacida como María Fernanda Centeno Muñoz, el 20 de diciembre de 1989 en Ciudad de México, México) es perito grafólogo y grafoscopo, experta en lenguaje corporal. Es conocida por ser una de las grafólogas más influyentes en Latinoamérica, especialmente en México, debido a sus apariciones en el programa Hoy y colaboraciones con grandes figuras públicas, donde hace análisis grafológicos e interpreta el lenguaje corporal. Además de ser autora best-seller de tres libros: Arregla tu vida con grafología, Grafomaniatics y Grafología en el amor.

Carrera 
MaryFer, ha emprendido varios negocios, uno de ellos es Grafocafé, una cafetería en donde también se da el servicio de análisis grafológico, siendo el único en el mundo. Además de haber fundado el Colegio Mexicano de Grafología y Criminalística junto a su madre María del Carmen Muñoz Barroso (pionera de la grafología en México) de quien aprendió el oficio.

Actualmente es colaboradora del programa Hoy (en donde ha participado desde el año 2011) teniendo su propia sección dentro del programa. También, trabaja en compañía de personajes como Joaquín López Dóriga, Victor Trujillo, Franco Escamilla, El Escorpión Dorado (Alex Montiel), Omar Chaparro, Gustavo Adolfo Infante, incluyendo su trabajo en programas como Sábado Gigante, Despierta América, Estrella TV, entre otros. 

Además de ser columnista en El Heraldo de México y trabajar en Radio Formula; MaryFer es creadora de contenido en redes sociales, compartiendo sus conocimientos, generando así un interés en la grafología y lenguaje corporal a lo largo de América Latina, afirmando que todos somos expertos en lenguaje corporal, ya que, el cuerpo habla y de esta manera nos podemos comunicar.

Referencias

Bibliografía

Enlaces externos 
 

Mujeres
Presentadores de televisión de México